Zenor  ist der Familienname folgender Personen:

Susanne Zenor (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin 
William T. Zenor (1846–1916), US-amerikanischer Politiker